IESF steht für:
 International Executive Search Federation, eine Personalberatung
 International eSports Federation, einen Esport-Verband

Abkürzung